Взлом () — испанский триллер 1981 года, режиссёр Хосе Луис Гарси
 Взлом () — французская криминальная драма 1983 года, режиссёр Даниэль Дюваль
 Взлом () — немецкая (ГДР) криминальная комедия 1988 года, режиссёр Франк Байер
 Взлом () — финская короткометражная драма 1993 года, режиссёр Еса Илли
 Взлом () — американский триллер 2000 года, режиссёр Джо Чэппелл
 Взлом () — американский триллер 2006 года, режиссёр Майкл Нанкин
 Взлом () — американский фильм ужасов 2014 года, режиссёр Шон Картер
 Взлом — российский телевизионный художественный фильм 2016 года, режиссёр Максим Кубринский
 См. также 
 Взлом